Brownie kan syfta på:

Brownie (kaka) - en form av liten chokladkaka.
Kodak Brownie – en kamera från Kodak
Brownie – en medlem av flickscoutrörelsen, se Blåvinge (scouting)